Tenisový turnaj na okruhu ATP Rogers Cup 2009 se konal ve dnech 10. - 16. srpna v kanadském Montrealu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 3,000,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Canada Masters
 Rogers Cup 2009 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Canada Masters